Э́ллисон Ха́уэлл Уи́льямс (; родилась 13 апреля 1988) — американская , комедиантка и сценаристка.

Биография 
Уильямс родилась в Коннектикуте в семье телеведущего Брайана Уильямса и продюсера Джейн Гиллан Стоддард. В 2010 году она окончила Йельский университет и уже в конце года получила роль в сериале «Девчонки» Лины Данэм, премьера которого состоялась весной 2012 года. Во время учёбы в Йеле она 4 года играла в комедийном театре импровизации Just Add Water и участвовала в сериале College Musical секретного студенческого общества Святого Эльма, который выкладывался на YouTube.

Она получила хорошие отзывы от критиков за роль в «Девчонки» и в 2013 году оказалась одним из главных кандидатов на соискание премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале. В дополнение к этому она появилась в нескольких эпизодах ситкома «Проект Минди» в 2013 году.

В 2010 году Уильямс появилась в видео-мэшапе на заглавную песню сериала «Безумцы» Nature Boy, который стал очень популярен в Интернете. Он стал одним из доводов взять её на роль в Девчонках.

Личная жизнь 
В сентябре 2015 года вышла замуж за предпринимателя , с которым встречалась четыре года до свадьбы. В июне 2019 года она объявила об их расставании после почти четырёх лет брака.

В конце 2019 года начала встречаться с немецким актёром Александром Дреймоном, с которым познакомилась во время съёмок «Линии горизонта». В конце 2021 года у них родился сын Арло. В декабре 2022 года стало известно, что пара обручилась.

Примечания 

Актрисы телевидения США
Выпускники Сельской школы Нью-Кейнана
Выпускники Академии Гринвича
Выпускники Йельского университета
Женщины-комедианты
Актрисы озвучивания США